Белорусско-латвийская граница — государственная граница протяженностью 172 км 912 м. Начинается от тройного стыка границ с Литвой на севере и тянется до тройного стыка с Россией на северо-востоке. Является частью границы между Евросоюзом и Союзным государством.

Современная граница стала государственной после распада СССР, когда обе бывшие союзные республики стали независимыми. Граница была подтверждена межгосударственным соглашением от 21 февраля 1994 года.

История 

Белорусско-латвийская граница фактически была установлена советско-латвийским Рижским договором 1920 года как южная часть демаркационной линии между Латвийской Республикой и РСФСР. Именно как граница Латвии и Белорусской ССР она стала в результате декрета ВЦИК от 3 марта 1924 г., которым из состава РСФСР в состав Белорусской ССР из состава Витебской губернии был передан Полоцкий уезд (пограничный с Латвией), а также ещё 4 уезда (Витебский, Бочейковский (ранее — Лепельский), Оршанский, Суражский), а кроме того 5 уездов из состава Гомельской губернии (Климовичский, Могилевский, Рогачевский, Чаусский, Чериковский), Горецкий и часть Мстиславльского уезда Смоленской губернии.

Остальная часть современной белорусско-латвийской границы в период до 2 ноября 1939 года была частью государственной границы Польши и Латвии. В результате присоединения Западной Белоруссии к Белорусской ССР 2 ноября 1939 года участок границы с Латвией по Западной Двине и южнее её до стыка с Литовской Республикой стал государственной границей СССР и БССР с Латвией.

В результате присоединения Латвии к СССР в 1940 году в качестве Латвийской ССР вся латвийско-белорусская граница утратила статус государственной и стала границей двух союзных республик в составе СССР. В этом статусе она пребывала фактически до распада СССР в декабре 1991 года, хотя Латвия формально объявила о восстановлении своей независимости 4 мая 1990 года.

Пограничные переходы 
Перечень пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь был утвержден указом Президента Республики Беларусь от 10 мая 2006 года № 313.

Пограничные регионы 
 Регион Белоруссии, граничащий с Латвией:
  Витебская область

 Регионы Латвии, граничащие с Белоруссией:
 
  Даугавпилсский край
  Краславский край
  Лудзенский край

См. также 
 Белорусско-латвийские отношения

Примечания 

Границы Белоруссии
Границы Латвии
Белорусско-латвийские отношения
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании